Ulugʻbek-Madrasa, auch Ulugbek-Madrasa oder Ulughbek-Madrasa geschrieben, steht für drei durch Khan Ulugh Beg errichtete islamische Hochschulen:
 Ulugʻbek-Madrasa (Buxoro), errichtet 1417 in der usbekischen Stadt Buxoro
 Ulugʻbek-Madrasa (Gʻijduvon), errichtet 1437 in der usbekischen Stadt Gʻijduvon 
 Ulugʻbek-Madrasa (Samarqand), errichtet 1420 in der usbekischen Stadt Samarqand